Termin „przestrzeń sprzężona” do danej może oznaczać jedną z poniższych przestrzeni liniowych:
 przestrzeń sprzężona (algebraicznie), dualna, dwoista – funkcjonałów liniowych przestrzeni liniowej,
 przestrzeń sprzężona (topologicznie), dualna, dwoista – ciągłych funkcjonałów liniowych przestrzeni liniowo-topologicznej,
 przestrzeń sprzężona (w sensie sprzężenia zespolonego) – z antyliniowym mnożeniem przez skalar.